Neira steht für:

 Neira (Kolumbien), ein Municipio im Departamento de Caldas in Kolumbien

Neira ist der Familienname folgender Personen:

 Carolina Cruz-Neira, Informatikerin
 Damián Yáñez Neira (1916–2015), spanischer Trappist und Ordenshistoriker des Zisterzienserordens
 Ignacio Neira (* 1998), uruguayischer Fußballspieler
 Juan Ángel Neira (* 1989), argentinischer Fußballspieler
 Manuel Neira (* 1977), chilenischer Fußballspieler
 Miguel Ángel Neira (* 1952), chilenischer Fußballspieler 
 Quique Neira (* 1973), chilenischer Reggae-Musiker

Siehe auch:
 Nera
 Naira
 Neyra
 Neaira